Coulombiers (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Coulombiers (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes